Clara Auteri – attrice italiana di teatro e cinema
 Gaetano Auteri – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano